Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Betty-Ann Stuart /  Wendy Turnbull (semifinali)

 Laura duPont /  Pam Shriver (semifinali)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1980